Die Saison 2019/20 der italienischen Eishockeymeisterschaft war die dritte unter dem Namen Italian Hockey League (IHL).

Die oberste Stufe bildete die IHL Serie A mit acht Mannschaften, die gleichzeitig an der internationalen Alps Hockey League teilnahmen. Die eigentliche Italian Hockey League umfasste elf Clubs. Die dritte Spielstufe bildete die Italian Hockey League Division I mit elf Mannschaften in zwei regionalen Gruppen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie brach die FISG die Saison der Italian Hockey League und der Division I am 9. März 2020 ab. Für diese Spielzeit gibt es keinen Meister in diesen Ligen.

IHL Serie A

Teilnehmer 
Hockey Milano Rossoblu zog sich aus der Liga zurück. Ansonsten ist das Teilnehmerfeld identisch zum Vorjahr.

Hauptrunde 
Als Hauptrunde zählten die Spiele der italienischen Mannschaften untereinander während der Hauptrunde der AlpsHL. Die besten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Play-Offs.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen:

Play-Offs

Halbfinale

Finale

Kader des italienischen Meisters

Italian Hockey League

Teilnehmer 
Neu in der Liga ist Aufsteiger HC ValpEagle. Der ASC Auer-Ora Hockey fusionierte mit dem HC Neumarkt zu Hockey Unterland, der die IHL-Lizenz von Auer übernahm. Hockey Como stieg sportlich in die Division I ab, wurde jedoch wieder in die Liga aufgenommen.

Modus 
Die elf Teilnehmer spielten in der ersten Phase eine Einfachrunde (20 Spiele). Die ersten sechs qualifizierten sich für die Meisterrunde und spielten dort die Platzierungen für die Play-Offs aus. Die restlichen fünf spielten in der Qualifikationsrunde zwei weitere Teilnehmer an den Play-Offs aus. In die Meister- bzw. Qualifikationsrunde übernahmen die Mannschaften ein Drittel ihrer Punkte aus der erste Phase (abgerundet) als Bonus.

Grunddurchgang Phase 1 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen: .

Grunddurchgang Phase 2

Meisterrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen.

Qualifikationsrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen: .

Play-Offs 
Nach drei Spieltagen der Play-Offs wurde die Saison abgebrochen. Folgende Viertelfinalspiele wurden ausgetragen:

 HC Meran – Alleghe Hockey 5:1, 0:3, 4:2
 HC Falcons Brixen – HC ValpEagle 1:0 n. P., 2:5, 3:4 n. V.
 HC Varese – SV Kaltern 6:1, 5:2, 3:1
 AS Hockey Pergine – HC Eppan Pirates 1:6, 5:3, 3:4 n. V.

Italian Hockey League Division I

Teilnehmer 

Nicht mehr gemeldet haben: WSV Sterzing Broncos C und HC Turin Bulls.

Modus 
Die Mannschaften spielen gruppenintern eine Doppelrunde. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich für die Play-Oft, die über Kreuz ausgetragen werden.

Hauptrunde

Gruppe Ost 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Td. = Tordifferenz
Erläuterungen: .

Gruppe West 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Td. = Tordifferenz
Erläuterungen: .

Play-Offs 
Nach zwei Spieltagen der Play-Offs wurde die Saison abgebrochen.

Weblinks 
 Tabellen und Ergebnisse

Einzelnachweise 

2019
Eishockeysaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020
2019
2019